Lamellaria stearnsii är en snäckart som först beskrevs av Dall 1871.  Lamellaria stearnsii ingår i släktet Lamellaria och familjen Lamellariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
stearnsii